Symfonie nr. 6 (Arnell) Het aambeeld van Richard Arnell
Symfonie nr. 6 (Arnold) van Malcolm Arnold
Symfonie nr. 6 (Atterberg) van Kurt Atterberg
Symfonie nr. 6 (Bax) van Arnold Bax
Symfonie nr. 6 (Bazelon) van Irwin Bazelon
Symfonie nr. 6 (Beethoven) in F, Pastorale van Ludwig van Beethoven
Symfonie nr. 6 (Bolcom) van William Bolcom
Symfonie nr. 6 (Bourgeois) van Derek Bourgeois
Symfonie nr. 6 (Branca), Devil Choirs at the Gates of Heaven, van Glenn Branca
Symfonie nr. 6 (Brian) van Havergal Brian
Symfonie nr. 6 (Broadstock), Tiranny of distance (2009) van Brenton Broadstock
Symfonie nr. 6 (Bruckner) van Anton Bruckner
Symfonie nr. 6 (Bruk) van Fridrich Bruk
Symfonie nr. 6 (Cowen) van Frederic Cowen
Symfonie nr. 6 (Dvořák) van Antonín Dvořák
Symfonie nr. 6 (Gade) van Niels Gade
Symfonie nr. 6 (Glass), Plutonian Ode van Philip Glass
Symfonie nr. 6 (Hanson) van Howard Hanson
Symfonie nr. 6 (Joseph Haydn) Le Matin van Joseph Haydn
Symfonie nr. 6 (Michael Haydn) van Michael Haydn
Symfonie nr. 6 (Henze) van Hans Werner Henze
Symfonie nr. 6 (Holmboe) van Vagn Holmboe
Symfonie nr. 6 (Hovhaness) Celestial Gate van Alan Hovhaness
Symfonie nr. 6 (Mahler) in a, de Tragische (1903–1905) van Gustav Mahler
Symfonie nr. 6 (Martinů), Symfonische fantasieën, van Bohuslav Martinů
Symfonie nr. 6 (Hartmann)
Symfonie nr. 6 (Maslanka) van David Maslanka
Symfonie nr. 6 (Mjaskovski) van Nikolaj Mjaskovski
Symfonie nr. 6 (Mozart) van Wolfgang Amadeus Mozart
Symfonie nr. 6 (Nielsen), Sinfonia semplice van Carl Nielsen
Symfonie nr. 6 (Pavlova) Vincent van Alla Pavlova
Symfonie nr. 6 (Penderecki) van Krzysztof Penderecki
Symfonie nr. 6 (Poot) van Marcel Poot
Symfonie nr. 6 (Prokofiev) van Sergej Prokofjev
Symfonie nr. 6 (Rautavaara) Vincentiana van Einojuhani Rautavaara
Symfonie nr. 6 (Rochberg) van George Rochberg
Symfonie nr. 6 (Sallinen) van Aulis Sallinen
Symfonie nr. 6 (Schubert) van Franz Schubert
Symfonie nr. 6 (Schuman) van William Schuman
Symfonie nr. 6 (Silvestrov) van Valentin Silvestrov
Symfonie nr. 6 (Simpson) van Robert Simpson
Symfonie nr. 6 (Sjostakovitsj) van Dmitri Sjostakovitsj
Symfonie nr. 6 (Sibelius) van Jean Sibelius
Symfonie nr. 6 (Tisjtsjenko) van Boris Tisjtsjenko
Symfonie nr. 6 (Tsjaikovski), Pathétique van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski
Symfonie nr. 6 (Tüür), Strata van Erkki-Sven Tüür
Symfonie nr. 6 (Vine) van Carl Vine
Symfonie nr. 6 (Weinberg) van Mieczysław Weinberg
Symfonie nr. 6 (Vaughan Williams) van Ralph Vaughan Williams

6